De Orde van de Buste van Bolivar (Spaans: Orden del Busto de Bolivar) werd in 1825 door het Congres, de wetgevende vergadering, van Venezuela, ingesteld. De orde werd naar de Venezolaanse "Vader des vaderlands", de vrijheidsstrijder Simon Bolivar genoemd.
 
In 1854 heeft president J.G. Monagas van het Venezolaans Congres de orde nieuwe statuten gegeven.

Ridderorde in Venezuela